Debeli Lug je lahko:
 Debeli Lug, Žitorađa (Srbija)
 Debeli Lug, Majdanpek (Srbija)